У́лица Блю́хера — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь советского государственного, военного и партийного деятеля В. К. Блюхера.

Россия 
 Улица Блюхера в деревне Азнагулово.
 Улица Блюхера в Большом Камне.
 Улица Блюхера в посёлке Грамотеино.
 Улица Блюхера в Екатеринбурге.
 Улица Блюхера — прежнее название улицы Белинского в Ижевске.
 Улица Блюхера в Иркутске.
 Улица Блюхера в Ишимбае.
 Улица Блюхера в Казани.
 Улица Блюхера в Кирове.
 Улица Блюхера в Кургане.
 Улица Блюхера — прежнее (в 1936—1939 гг.) название улицы Чкалова в Липецке.
 Улица Блюхера в Мытищах.
 Улица Блюхера в Новосибирске.
 Улица Блюхера в Озёрске.
 Улица Блюхера в Омске.
 Улица Блюхера в Охе.
 Улица Блюхера в Рыбинске.
 Улица Блюхера в Самаре.
 Улица Блюхера в Стерлитамаке.
 Улица Блюхера в Тольятти.
 Улица Блюхера в Тулуне.
 Улица Блюхера в Тюмени.
 Улица Блюхера в Уфе.
 Улица Блюхера в Хабаровске.
 Улица Блюхера в Челябинске.
 Улица Блюхера в посёлке Юргамыш.
 Улица Блюхера в Ярославле.

Белоруссия 
 Улица Блюхера — самая маленькая улица в Борисове.

Украина 
 Улица Блюхера — прежнее название Чумацкой улицы в Виннице.
 Улица Блюхера — прежнее название улицы Кобзарей в Жмеринке
 Улица Блюхера — прежнее название улицы Игоря Турчины в Киеве.
 Улица Блюхера — прежнее название Заводской улицы в Смеле.
 Улица Блюхера — до 2015 г. название Валентиновской улицы в Харькове.
 Улица Блюхера — прежнее название Вишнёвой улицы в Херсоне.

Казахстан 
 Улица Блюхера в Алматы.
 Улица Блюхера в Темиртау.

Крым 
 Улица Маршала Блюхера в Севастополе.
 Улица Блюхера в Ялте.

Улицы, названные в честь Василия Блюхера